W Polsce
 Kozubów – część wsi Oleśnica w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Olesno 
 Kozubów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów 
 Kozubów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Brudzew
 Kozubów – gromada w powiecie pińczowskim